Би́лево — микрорайон в юго-восточной части Витебска между Московским проспектом и проспектом Строителей.

История 
Название получил от деревни (частично сохранилась), включенной в городскую черту. Напротив микрорайона находится посёлок.

Активно застраивается, в основном, 9-10-этажными крупнопанельными домами. Имеются и многоэтажные дома. Развивается долевое строительство. В связи со значительной удаленностью от основных магистралей городского транспорта является бюджетным. Есть современная школа. В перспективе, после продления пр-та Строителей до микрорайона и его обустройства, — станет наравне с Югами одним из основных спальных районов города. 
На сегодняшний день в микрорайоне работает множество продовольственных магазинов, салон-парикмахерских, ремонт обуви и одежды.

22 ноября 2010 года в новом микрорайоне Билево-1 открылся первый ясли-сад (№ 110)

1 сентября 2010 года открылась средняя школа №46 (первая школа в микрорайоне). С 2019 года она носит имя Ивана Христофоровича Баграмяна

6 ноября 2018 года в микрорайоне Билево-2 открылся ясли-сад №111

1 сентября 2020 года открылась вторая для микрорайона Средняя школа №47 г.Витебска имени Е.Ф. Ивановского, рассчитанная на 1020 учащихся.

2 сентября 2020 года открылась новая дорога, соединяющая улицу Генерала Ивановского с проспектом Строителей.

Имеется 3 подразделения микрорайона: Билево-1, Билево-2, Билево-3.

Учреждения образования микрорайона

Средние школы 

 ГУО "Средняя школа №46 г. Витебска имени И.Х. Баграмяна" (с 1 сентября 2010 г.)
 ГУО "Средняя школа №47 г. Витебска имени Е.Ф. Ивановского (с 1 сентября 2020 г.)

Детские сады 

 ГУО "Ясли-сад №110 г. Витебска"
 ГУО "Ясли-сад №111 г. Витебска"

Улицы, расположенные в границах микрорайона

Связь проспекта Строителей с микрорайоном Билево-1 
02.09.2020 г. была торжественно открыта дорога, соединившая улицу Генерала Ивановского с проспектом Строителей - Старобабиновический тракт. В связи с этим с 02.09.2020, 03.09.2020 и 26.09.2020 изменилась схема движения общественного транспорта, обслуживающего микрорайон Билево.

Микрорайон Билево-1 

 Улица Короткевича
 Улица Богатырева  (от пересечения с улицей Короткевича до пересечения с улицей Баграмяна)
 Улица Генерала Ивановского  (от пересечения с улицей Короткевича до пересечения с улицей Баграмяна)
 Улица Баграмяна (нечетная сторона)
 Московский проспект (от пересечения с улицей Короткевича до пересечения с улицей Баграмяна)

Микрорайон Билево-2 

 Улица Богатырева  (от пересечения с улицей Баграмяна до пересечения с улицей Актеров Еременко)
 Улица Генерала Ивановского  (от пересечения с улицей Баграмяна до пересечения с улицей Актеров Еременко и ул. 33-й Армии)
 Улица Баграмяна (четная сторона)
 Московский проспект (от пересечения с улицей Баграмяна до пересечения с улицей Актеров Еременко)

Микрорайон Билево-3 

 Улица Богатырева (от пересечения с улицей Актеров Еременко до пересечения с улицей 33-й Армии)
 Улица 33-й Армии
 Улица Марка Фрадкина
 Московский проспект (от пересечения с улицей Актеров Еременко до пересечения с улицей 33-й Армии)

Транспортная сеть 
Быстрорастущие микрорайоны обслуживают следующие виды общественного транспорта:

Автобусные маршруты 

4  (пос. Сокольники - м-н Билево-1 - ул. Актеров Еременко - пр-т Московский - Железнодорожный вокзал с 01.12.2020)
 21А (Билево-1 - Завод КПД) По будням (2 рейса для доставки работников КПД на рабочее место)
23А (пос. Тулово - Короткевича - Старобабиновический тракт - пр-т Строителей - м-н Медцентр) с 03.09.2020
 27 (33-й Армии - Генерала Ивановского - Баграмяна - Терешковой - пр-т Фрунзе - Смоленский рынок - Керамзитовый завод) с 26.09.2020
 33 (ул. 33-ей Армии – ул. Богатырева – ул. Актеров Еременко – ул. Генерала Ивановского – ул. Баграмяна – просп. Московский – ул. Терешковой  - ул. Правды – ул. Кирова – рынок Полоцкий – ул. К.Маркса – площ. Пролетарская – ул. М.Горького – ул. Зеленогурская – просп. Черняховского – просп. Строителей – ул. Генерала Ивановского – ул. Короткевича – ул. Богатырева – ул. 33-ей Армии). Кольцевой маршрут. с 03.09.2020
 34 (Тирасполь - Автовокзал - пр-т Московский - ул. Актеров Еременко - ул. Генерала Ивановского - ул. Баграмяна - пр-т Московский - Автовокзал - Тирасполь) с 26.09.2020
34А (Автовокзал - пр-т Московский - ул. Актеров Еременко - ул. Генерала Ивановского - ул. Баграмяна - пр-т Московский - Автовокзал), кольцевой с 26.10.2020
 38 (ул. 33-ей Армии – ул. Богатырева – ул. Короткевича – ул. Генерала Ивановского – просп. Строителей – просп. Черняховского – ул. Зеленогурская – ул. М.Горького – площ. Пролетарская – ул. К.Маркса – рынок Полоцкий – ул. Кирова  – ул. Правды – ул. Терешковой – просп. Московский – ул. Баграмяна – ул. Генерала Ивановского – ул. Актеров Еременко – ул. Богатырева – ул. 33-ей Армии). Кольцевой маршрут, обратный маршруту 33 с 03.09.2020
 43 (33-й Армии - Кировский)
 43А (33-й Армии - Бителево)
 45 (33-й Армии - Витебскречтранс)
 46 (33-й Армии - Железнодорожный вокзал)
 49 (ул. 33-ей Армии – ул. Богатырева – ул. Короткевича – ул. Генерала Ивановского – просп. Строителей – просп. Черняховского – ул. Зеленогурская – Мясокомбинат) с 03.09.2020 - ч/з Старобабиновический тракт
 106 (Билево-1/Васюты - Улановичи-2/Смоленский рынок ч/з ул. Богатырева, ул. Актеров Еременко) с 01.12.2020
 106А (Билево-1/Васюты - СТ "Биберевка"), летний

Троллейбусные маршруты 
С 15 ноября 2018г. открыт первый троллейбусный маршрут №12 (Железнодорожный вокзал — ул. Кирова — Замковая ул. — пр. Фрунзе — ул. Терешковой — Московский проспект — ул. Короткевича — ул. Богатырева — Микрорайон Билево 3). На линии работает бесконтактный троллейбус модели АКСМ-32100D.

Со 2 сентября 2020г. открыт второй троллейбусный маршрут №15 (ул.33-ей Армии – ул. Генерала Ивановского - пр-т Строителей – пр-т  Черняховского – ул. Ленина – ул. Гагарина – Журжево), в связи с открытием новой дороги, связывающей улицу Генерала Ивановского с проспектом Строителей.

См. также 
 Административное деление Витебска

Примечания

Ссылки 
 Новостройки и микрорайоны Витебска

Административное деление Витебска